Термин рекомбинација има више значења.

 Генетичка рекомбинација, процес којим се генетички материјал разлаже и спаја 
 Рекомбинација (физика), је код полупроводника елиминација носиоца покретног наелектрисања
 У хемији рекомбинација је супротно од електролитичке дисоцијације